Nothe steht für:
Werner Nothe (* 1938) deutscher Politiker 
Nothe (Wüstung) in Sachsen-Anhalt
Siehe auch:
Note
Noth (Begriffsklärung)